Журнал для всех — название периодических изданий:

 Журнал для всех — журнал, издававшийся в Москве в 1876 году.
 Журнал для всех — ежемесячный иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал; издавался в Санкт-Петербурге с 1895 по 1906 год.
 Журнал для всех — ежемесячник литературы, искусства, науки и общественной жизни, издававшийся в 1928—1932 годах (с № 2 за 1930 год — под названием «Пролетарский авангард»).